Debeli vrh je zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj.

Ostatak je jedne od prašuma u Hrvatskoj. Nalazi se u Velikoj Plješivici. Zauzima površinu od 4,18 hektara.

Izvori 
Ličko-senjska županija 

Prašume u Hrvatskoj
Zaštićena područja u Hrvatskoj